KHQ steht für:
  (ISO-3166-2:TW-Code), Verwaltungseinheit auf Taiwan

khq steht für:
 Koyra Chiini (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Songhai-Sprachen im Gebiet um den Niger, Afrika

Abkürzung